Grandma’s Marathon ist ein Marathonlauf in den USA, der seit 1977 jährlich im Juni ausgetragen wird. Die Strecke führt von Two Harbors, Minnesota über die Scenic Route 61 entlang des Ufers vom Oberen See nach Duluth. Dort endet der Lauf unweit der Aerial Lift-Brücke im Canal Park.

Geschichte 
Der Marathonlauf wurde 1977 erstmals ausgetragen. Sieger des ersten Rennens, an dem 150 Läufer teilnahmen, war der aus Duluth stammende Olympiateilnehmer Garry Bjorklund. Als Namensgeber fungierte das Grandma’s Restaurant, welches in Duluth neu eröffnet hatte und den Lauf mit 600 US-Dollar sponserte. Daraus entwickelte sich ein Marathonlauf mit jährlich bis zu 9500 Teilnehmern und stellt mit einem Budget von rund zwei Millionen US-Dollar einen wichtigen Wirtschaftsfaktor in der Region dar.

Neben dem Marathonlauf finden auch ein Wettbewerb für Rollstuhlfahrer, ein Halbmarathon, ein 5000-Meter-Lauf sowie ein Wettbewerb für Kinder statt. Insgesamt gibt es bei den Wettbewerben jährlich rund 15.000 Teilnehmer.

2009 beendeten 5851 Läufer den Marathon, 5604 den Halbmarathon. Das Preisgeld für die Sieger betrug jeweils 10.000 US-Dollar (Marathon), 2.000 US-Dollar (Rollstuhl-Marathon) und 1.500 US-Dollar (Halbmarathon) zzgl. Zeitprämien.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:09:06 h, Dominic Ondoro Pius (KEN), 2014
 Frauen: 2:24:28 h, Kellyn Taylor (USA), 2018

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Grandma’s Marathon auf marathoninfo.free.fr
 marathonguide.com

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Duluth (Minnesota)